Дэ́ниел Ми́нэхэн () — американский режиссёр, сценарист и продюсер, известный по работе на телевидении.

Минэхэн снял несколько эпизодов для телесериалов канала HBO, таких как «Клиент всегда мёртв», «Дедвуд», «Настоящая кровь», «Новости» и «Игра престолов»; а также «Секс в другом городе» на Showtime и «Анатомия страсти» на ABC. Он также написал сценарий и снял по нему независимый фильм «Серия 7: Претенденты».

Он также был ассистентом режиссёра и сценаристом к фильму 1996 года «Я стреляла в Энди Уорхола».

Личная жизнь 
Минэхэн окончил Школу изобразительных искусств на Манхэттене, получил степень бакалавра в 1987 году.

Карьера 
Минэхэн присоединился к команде по созданию драматического вестерна канала HBO «Дедвуд» в качестве режиссёра первого сезона в 2004 году. Сериал был создан Дэвидом Милчем и он был сфокусирован на возрастании города на американском западе. Минэхэн снял эпизоды "Suffer the Little Children" и "Mister Wu". Он вернулся в качестве режиссёра второго сезона в 2005 году и снял эпизод "Advances, None Miraculous". Он остался режиссёром третьего и последнего сезона в 2006 году и снял эпизод "A Two-Headed Beast".

Минэхэн выступил продюсером второго сезона «Американской истории преступлений» — «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», который принёс ему премии «Эмми», «Золотой глобус» и «Выбор телевизионных критиков».

Фильмография

Телевидение 
Режиссёр

Примечания

Ссылки 

Телережиссёры США
Лауреаты премии «Хьюго»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Продюсеры — лауреаты премии «Золотой глобус»